Покрасс Данило Якович (30 листопада 1905, Київ, Російська імперія — 16 квітня 1954, Москва, РРФСР) — український та російський композитор.
 Покрасс Дмитро Якович (7 листопада 1899, Київ, Російська імперія — 20 грудня 1978, Москва, РРФСР) — український та російський композитор.